Лексингтон-авеню — 53-я улица / 51-я улица () — это пересадочный узел Нью-Йоркского метро. Главные выходы идут к Лексингтон-авеню, 51-й и 53-й улицам.

Также планируется соединить этот пересадочный узел со станцией 55-я улица на строящейся сегодня линии Второй авеню.


Платформы линии Лексингтон-авеню, Ай-ар-ти 

 Станция представлена двумя боковыми платформами, обслуживающими два пути.

Станция была открыта 17 июля 1918 года, как часть продления линии под Лексингтон-авеню на север в сторону Бронкса. Она обслуживает только локальные пути.

Платформа линии Куинс-бульвара, Ай-эн-ди 

 Станция состоит из одной островной платформы.

Станция открылась 19 августа 1933 года. Она находится на глубине 80 футов (более 23 м), и на момент постройки стала самой глубокой в Нью-Йоркском метро. У станции есть только один вход, с которым она соединена эскалатором и лифтом. Вход находится в здании Ситигруп-Сентер.

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — мозаики выдающегося нью-йоркского абстракциониста Ала Хелда: Passing Through Artwork by Al Held (2004)
 nycsubway.org — 51st Street
 nycsubway.org — Lexington Avenue/53rd Street
 nycsubway.org — Tunnel Vision Artwork by Nina Yankowitz (1989)
 Station Reporter — 51st Street/Lexington Avenue Complex
 MTA’s Arts For Transit — 51st Street/Lexington Avenue — 53rd Street Page 1
 MTA’s Arts For Transit — Lexington Avenue-53rd Street Page 2
 Station Reporter — 51st Street/Lexington Avenue Complex
 MTA’s Arts For Transit — Lexington Avenue — 53rd Street
 MTA’s Arts For Transit — 51st Street/Lexington Avenue — 53rd Street
 Lexington Avenue & 53rd Street entrance from Google Maps Street View
 Lexington Avenue & 52nd Street entrance from Google Maps Street View
 Lexington Avenue & 51st Street entrance from Google Maps Street View
 Lexington Avenue & 50th Street entrance from Google Maps Street View
 Third Avenue & 53rd Street entrance from Google Maps Street View